Etrépilly (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Etrépilly (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia